Spargelmuseum steht für
Europäisches Spargelmuseum, Schrobenhausen, Bayern 
Niedersächsisches Spargelmuseum, Nienburg/Weser, Niedersachsen
Spargelmuseum in Schlunkendorf, Brandenburg

Siehe auch
Spargelstraße